Истарска жупанија — (Regione istriana) је најзападнија хрватска жупанија која укључује и највећи део Истарског полуострва (2820 од 3160 км2}.

Закон о подручјима жупанија, градова и општина у Републици Хрватској административно је поделио Истарску жупанију на: 10 градова, 31 општину и 667 насељених места.
Према попису из 2001. Истарска жупанија има 206.344  становника. Административни центар је Пазин.

У следећем списку азбучним редом наведена су сва насељена места у градовима и сва насељена места у општинама у Истарској жупанији на основу поменутог Закона и његових допуна „Народне новине“, број 06/2045 06/2776
 07/0667.

Истарска жупанија
!